Aptinothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1836. Aptinothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Smaltripsar
Aptinothrips